Cepești se poate referi la:

 Cepești, Olt
 Cepești, Vaslui